CASI puede ser un acrónimo o una abreviatura utilizada para referirse a:casi él me amo pero no

 Cooperativa provincial agraria y ganadera San Isidro, una organización de productores de frutas y hortalizas de Almería, España;
 Club Atlético de San Isidro, un club de rugby, hockey sobre césped y otros deportes ubicado en San Isidro, Buenos Aires, Argentina